Гварде́ец — военный, проходящий службу в гвардии.

Другие значения:
 «Гвардеец» — американский фильм 1931 года.
 «Гвардеец» — крымский футбольный клуб из села Скворцово.

См. также 
 
 Белогвардеец